chyże – nazwa regionalna chaty

 Chyże – osiedle w Szczecinku
 Szczecinek Chyże – przystanek kolejowy

3 miejscowości w Polsce: 
 Chyże – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Bełżec
 Chyże – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Chyże – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik